Lista ta przedstawia chorążych państw uczestniczących w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku w Londynie. Jest ona ułożona według kolejności wchodzenia na Stadion Olimpijski przez poszczególne reprezentacje podczas ceremonii otwarcia Igrzysk.

Lista

Przypisy 

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012